Löfgren ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Löfgren (1854–1918), schwedischer Botaniker 
 Anna-Lena Löfgren (1944–2010), schwedische Sängerin
 Eliel Löfgren (1872–1940), schwedischer Politiker
 Erik Johan Löfgren (1825–1884), finnischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Gösta Löfgren (1923–2006), schwedischer Fußballspieler
 Marianne Löfgren (1910–1957), schwedische Schauspielerin
 Mia Löfgren, schwedische Popsängerin
 Mia Leche Löfgren (1878–1966), schwedische Schriftstellerin
 Mikael Löfgren (* 1969), schwedischer Biathlet
 Nils Löfgren (1913–1967), schwedischer Chemiker
 Orvar Löfgren (* 1943), schwedischer Kulturanthropologe
 Oscar Anders Valfried Löfgren (1889–1992), schwedischer Orientalist
 Sigfrid Löfgren (1908–1994), schwedischer Politiker
 Sven Halvar Löfgren (1910–1978), schwedischer Arzt
 Ulf Löfgren (1931–2011), schwedischer Kinderbuchautor und -illustrator

Siehe auch:
 Löfgren-Syndrom
 Lofgren
 Lövgren